Göran Magnusson kan syfta på:

* Göran Magnusson (1939–2010), svensk politiker
 Göran Magnusson (verksam 1984–), svensk biokemist och virolog